Roberty est un patronyme suisse et français d'origine italienne.

Patronyme 

 André Félix Roberty (1977-1963), peintre français ;
 Guy Roberty (1907-1971), botaniste et explorateur français ;
 Jules-Émile Roberty (1856-1926), pasteur français ;
 Sabine Roberty (née en 1970), femme politique belge.

Toponyme 

 Hippodrome Roberty, un hippodrome dans le domaine du château de Roberty (Vaucluse)

Homonymie de patronyme